CAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Akron-Canton Regional, Akron/Canton, Ohio (Stati Uniti)
 cak – codice ISO 639-3 della lingua kaqchikel